Элизабет Кристин «Элли» Охович Марк ( род. 15 декабря 1983 года в городе Уокешо, штат Висконсин, родной город Пало-Алто) — американская конькобежка, участница зимних Олимпийских игр 2002, 2006, 2010 годов. 3-кратная чемпионка Америки по спринтерскому многоборью и 5-кратная на отдельных дистанциях.

Биография 
Элли Охович родилась в семье олимпийского велогонщика Джима Оховича и олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Шейлы Янг. Она начала заниматься катанием на коньках в возрасте 8 лет, решив пойти по стопам своих родителей. Уже в 14 лет она побила личный рекорд своего отца, на дистанции 500 метров. 

В сезоне 1994/95 стала участвовать в региональных соревнованиях среди младших детей в Милуоки. В 1997 году стала выступать на чемпионате США среди взрослых и заняла 2-е место в многоборье на юниорском Кубке Америки. Через год выиграла юниорские чемпионат США в многоборье и Кубок Америки, а в 1999 году повторила этот результат. В сезоне 1999/2000 дебютировала на Кубке мира, на юниорском чемпионате мира и на чемпионате мира в спринтерском многоборье в Сеуле, где заняла 24-е место.

В декабре 2001 года на олимпийском отборе Элли заняла 5-е места на дистанциях 500 и 1000 м и прошла квалификацию на олимпиаду 2002 года. Но сначала в январе 2002 года участвовала на спринтерском чемпионате мира в Хамаре и заняла там 18-е место, а в феврале на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити заняла 22-е место в забеге на 500 м. В 2002 году окончила школу зимних видов спорта в Парк-Сити.

В 2004 году она впервые выиграла золотую медаль Национального первенства в спринтерском многоборье, на дистанции 500 м и заняла 3-е место в беге на 1500 м, а на спринтерском чемпионате мира в Нагано поднялась на 16-е место. Следующие два сезона на мировых первенствах выше третьего десятка не поднималась. В январе 2006 года выиграла чемпионат США на дистанции 500 м и стала 3-й на 1000 м, тем самым вошла в олимпийскую сборную.

На своих вторых зимних Олимпийских играх в Турине Элли заняла 23-е место в забеге на 500 м и 32-е на 1000 м. Её лучшим результатом на мировом первенстве в спринте стало 13-е место на чемпионате мира в Херенвене в 2008 году, а на отдельных дистанциях стало 13-е место на чемпионате мира в Ванкувере в 2009 году.

В октябре 2009 года она прошла квалификацию на олимпиаду 2010 года, выиграв на этапе Кубка мира в Милуоки дистанцию 500 м и заняв 3-е место на 1000 м. В 2010 году на зимних Олимпийских играх в Ванкувере Элли заняла 17-е место на дистанции 500 м и 26-е на 1000 м.

В декабре 2013 года Элли не смогла пройти квалификацию на олимпиаду 2014 года, заняв 5-е место на дистанции 500 м.

Личная жизнь 
Элли Охович с 1998 по 2014 год занималась частным менеджментом и маркетингом в качестве самозанятой в Солт-Лейк-Сити. Она обучалась с 2010 по 2014 год в Университете Юты на факультете психологии. С 2012 по 2015 год администратор по маркетингу в компании "BMC Racing Team" в Санта-Розе, а с августа 2015 года по-настоящее время работает в компании "Adobe" в качестве менеджера по привлечению талантов в Калифорнии, где и проживает в Менло-Парке. Замужем за Ксандером Марком. Любит гулять со своими собаками Беллой и Новой. У неё есть младший брат Алекс Охович, который учился в Пало-Алто, где живут родители, он также занимался конькобежным спортом и хоккеем. Её отец Джим Охович является частным банкиром и руководителем профессиональной велокоманды, а мать Шейла Янг преподаёт физкультуру в средней школе.

Примечания

Ссылки 

Vancouver2010.com — личная карточка, на странице зимних Олимпийских игр 2010 года
TeamUSA.org  — личная карточка на странице Олимпийского комитета США
  — профиль на сайте eurosport.com
  — Статистика на сайте the-sports.org
  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев

Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы США
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года